Драгон:
 Драгон, Майкл (1739—1821) — американский торговец, военнослужащий и государственный служащий греческого происхождения.

См. также 
 
 Драгонс
 Dragon
 Дракон